Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume  de Saxe-Altenbourg (1562-1602) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume II de Saxe-Altenbourg (1603-1669) ;
Friedrich Wilhelm ou  Frédéric Guillaume  de Brandebourg (1620-1688) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric Guillaume  de Prusse (1688-1740) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume II de Prusse (1744-1797) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume III de Prusse (1770-1840) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric Guillaume de Brunswick-Wolfenbüttel (1771-1815) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume IV de Prusse (1795-1861) ;
Friedrich Wilhelm ou Frédéric-Guillaume  de Hesse (1802-1875) ;
 Friedrich Wilhelm ou Frédéric Guillaume de Hesse-Cassel-Rumpenheim (1820-1884).